Thymallus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Linck, 1790. Thymallus ingår i familjen laxfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Laxfiskar
Thymallus